Naumovozyma är ett släkte av svampar. Naumovozyma ingår i familjen Saccharomycetaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Naumovozyma